Colpo di Stato – rovesciamento improvviso e illegale del governo legittimo

Cinema 
 Colpo di stato (The One Eyed Soldiers) – film del 1966 diretto da John Ainsworth
 Colpo di stato – film del 1969 diretto da Luciano Salce
 Colpo di stato - Spagna 18 luglio 1936 (Dragón Rapide) – film del 1986 diretto da Jaime Camino
 Colpo di stato – film del 1987 diretto da Fabrizio De Angelis
 No Escape - Colpo di stato (No Escape) – film del 2015 diretto da John Erick Dowdle

Televisione 
Colpo di stato (Blood on the Scales) – episodio della quarta stagione di Battlestar Galactica
 Colpo di stato – episodio della seconda stagione della serie televisiva Stargate Atlantis

Pagine correlate 
 Coup d'État (disambigua)